LDK kan avse:

 LDK – IATA beteckning för Lidköping-Hovby flygplats
 LDK – en av Försvarsmaktens tre professionella musikkårer, se Livgardets dragonmusikkår
 LDK – ett politiskt parti som i Kosovo Lidhja Demokratike e Kosovës, se Kosovos demokratiska förbund